Plusieurs basiliques ont été nommées basilique de la Visitation en référence à la Visitation de la Vierge Marie :
 la basilique de la Visitation d’Annecy en France ;
 la basilique de la Visitation de Wambierzyce, près de Radków, en Pologne ;
 la basilique de la Visitation de Werl en Allemagne.

Voir aussi 
 La basilique-cathédrale de la Visitation-et-Saint-Jean-Baptiste de Brindisi en Italie est également dédiée à saint Jean le Baptiste.
 
 
 
 Ordre de la Visitation

~Visitation
Visitation